Сент-Ама́н-Вальторе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Тулузи, 60 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 553 осіб у працездатному віці (15-64 років) 376 були активні, 177 — неактивні (показник активності 68,0%, у 1999 році було 66,8%). З 376 активних працювали 342 особи (192 чоловіки та 150 жінок), безробітних було 34 (14 чоловіків та 20 жінок). Серед 177 неактивних 43 особи були учнями чи студентами, 84 — пенсіонерами, 50 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 424 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 961,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Аман-Вальторе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн